Gais puede referirse a:

 El plural de la palabra gay en español.
 Gais, municipio de la provincia italiana de Bolzano, región del Trentino-Alto Adigio.
 Gais, localidad del cantón suizo de Appenzell Rodas Exteriores.
 El GAIS Gotemburgo, equipo de fútbol sueco.

Notas